Valdés kan som auktorsförkortning betyda:

 Ángel Valdés
 Benito Valdés

Robotskapade auktorsförkortningar